Das World Invitation Tournament 1972 als inoffizielle Weltmeisterschaft im Badminton fand vom 12. bis zum 15. November 1972 in Jakarta statt. Es war die Erstauflage des Turniers in Asien, wobei jedoch nur Herreneinzel und Herrendoppel ausgetragen wurden.

Ergebnisse

Herreneinzel

Herrendoppel

Weblinks 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19721117.2.131.20.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19721116.1.29.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19721115.2.149.2.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19721114.1.27.aspx

1972
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Badminton 1972